Loth steht für:

 frühere Schreibweise der Masseneinheit Lot, siehe Lot (Einheit)

Loth ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Loth (* 1972), deutscher Eishockeyspieler
 Arthur Loth (1842–1927), französischer Historiker
 August Loth (1869–1944), deutsch-polnischer evangelischer Theologe
 Barbara Loth (* 1957), deutsche Politikerin (SPD)
 Carl Loth (1865–1937), deutscher Fabrikant und Firmengründer
 CW Loth (* 1954), deutscher Bildhauer

 Hannes Loth (* 1981), deutscher Politiker
 Heinrich Loth (* 1930), deutscher Historiker
 Jan Loth (1900–1933), polnischer Fußballspieler
 Joachim Loth (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Johann Carl Loth (1623–1698), deutscher Maler
 Johann Ulrich Loth (1599–1662), deutscher Maler
 Joseph Loth (1896–1970), deutscher Landtagsabgeordneter Volksstaat Hessen
 Kader Loth (* 1973), deutsches Fotomodell und Popsängerin
 Katharina Loth (um 1700–1762), kurtrierische Fabrikantin und Unternehmerin
 Lucas Loth (* 2001), deutscher Basketballspieler
 Manfred Loth (* 1943), deutscher Motorbootrennfahrer
 Markus Loth (* 1968), deutscher Kommunalpolitiker
 Michael Loth (* 1987), Spieleautor, Illustrator und Musiker
 Otto Loth (1844–1881), deutscher Arabist und Orientalist
 Onofrio Loth (um 1640–1717), italienischer Maler
 Otto Loth (1844–1881), deutscher Arabist und Orientalist
 Sebastian Loth (* 1975), deutscher Autor und Illustrator für Kinderbücher
 Stefan Loth (1896–1936), polnischer Fußballspieler, späterer Nationaltrainer der Polnischen Fußballnationalmannschaft und Oberstleutnant der Polnische Streitkräfte
 Wilfried Loth (* 1948), deutscher Historiker und Politikwissenschaftler
 Wilhelm Loth (1920–1993), deutscher Plastiker

Siehe auch:
 Lot